Heteronimia se puede referir a:

 Acción y efecto de tener un personaje como autor ficticio. Véase heterónimo.
Fenómeno por el cual dos palabras que corresponden a dos términos gramaticales en oposición proceden de raíces diferentes; p. ej., toro-vaca, hombre-mujer, dama-caballero.